Adolfo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Adolfo (ort), São Paulo, 
 Adolfo (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar